Radial steht für:
 Radial (Funktechnik), speichenförmig angeordnete metallische Stäbe oder Drähte
 Radial (Luftfahrt), die Richtung eines Peilstrahls
 Radial (Uruguay), Ortschaft in Uruguay

radial steht für:
 geradlinig von einem oder mehreren Punkten ausgehend bzw. entlang des Radius
 eine Richtungsangabe am Unterarm mit Bezug zur Speiche, siehe Lage- und Richtungsbezeichnungen an den Gliedmaßen

Siehe auch:
 Radialis